Băleni se poate referi la:

Localități din România 
 Băleni (), localitate în județul Bihor, România
 Băleni, localitate în județul Galați, România, reședința comunei cu același nume

Comune din România 
 comuna Băleni, Dâmbovița

Alte forme compuse sau inrudite 
 Băleasa, Olt, localitate în județul Olt, România
 Băleni-Români, Dâmbovița, localitate în comuna Băleni, județul Dâmbovița, România
 Băleni-Sârbi, Dâmbovița, localitate în comuna Băleni, județul Dâmbovița, România

Vezi și 
 Bălan (dezambiguizare)
 Bălănești (dezambiguizare)
 Bălești (dezambiguizare)
 Bălilești (dezambiguizare)
 Văleni

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave